Sistema não tripulado é uma generalização que diz respeito a qualquer véiculo, máquina ou lugar que possui sem funcionamento próprio seu presença do homem.

Entre eles, existem:

 Indústrias autônomas
 Veículos espaciais não-tripulados
 Veículo aéreo não tripulado
 Veículo terrestre não tripulado

Veículos não tripulados